Po lipo je lahko:

 Pod lipo – pesniška zbirka Josipa Stritarja, izdana 1895
 Pod lipo – slovenski časopis, izhajal v letih 1924–1928

Glej tudi 

 Wikipedija:Pod lipo – splošna pogovorna stran v Wikipediji